People Playground (с  — «люди» и  — «игровая площадка») — это компьютерная инди-игра в жанрах песочницы и экшена, разрабатываемая нидерландской командой Studio Minus на Unity и выпущенная 23 июля 2019 года на онлайн-сервисе Steam.

Игровой процесс 
People Playground представляет собой игру-песочницу, дающую возможности взаимодействия с тряпичными куклами. Игроку предоставляются, в основном, предметы для убийств: танки, оружие и ножи. Описание игры в Steam говорит: «Стреляйте, колите, сжигайте, отравляйте, рвите, испаряйте или раздавливайте тряпичных кукол».

Разработка 
Песочница была разработана нидерландской командой под названием Studio Minus на игровом движке Unity и выпущена 23 июля 2019 года для онлайн-платформы Steam.

Поклонниками People Playground разрабатывается множество модификаций для игры, которые расширяют интерфейс и инвентарь игрока.

Критика и популярность 
Критики считают, что «игра хорошо подходит для любителей резни» и «людей, любящих использовать своё воображение».

В июле 2022 года игра попала в первую пятёрку «чарта» сайта Steam250 за всё время вместе с Portal 2, Terraria, Stardew Valley и Hades.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт People Playground

Инди-игры
Игры только для Windows
Симуляторы
Компьютерные игры, разработанные в Нидерландах
Казуальные игры